Hudson kan som auktorsnamn betyda:

 Charles Thomas Hudson
 George Vernon Hudson
 Harry J. Hudson
 Logan Hudson
 William Hudson

Robotskapade auktorsförkortningar